Иван Краузе:
 Краузе, Иван Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4997; 3 декабря 1834.
 Краузе, Иван Фёдорович (1787—1839) — директор московских Лазаревского и Дворянского институтов.